Казио́нов (женский вариант фамилии — Казио́нова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Казионов, Денис Александрович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Казионов, Дмитрий Александрович (род. 1984) — российский хоккеист.